Гуапоре́:

 Гуапоре — река в западной Бразилии.
 Гуапоре — микрорегион в Бразилии.
 Гуапоре — муниципалитет в Бразилии.